Lolita este un roman din 1955 al lui Vladimir Nabokov. 

Lolita de poate referi și la:

Persoane

Lolita (nume) 
Persoane și personaje fictive ce poartă acest nume:

 Lolita Milyavskaya (n. 1963), nume de scenă „Lolita”, cântăreață, actriță, prezentatoare TV și regizoare ruso-ucraineană
 Lolita Morena (n. 1960), actriță, fotomodel și moderatoare elvețiană
Lolita Torres (n. 1930 – d. 2002), actriță și cântăreață argentiniană

Artă, divertisment și media

Filme 

 Lolita (film din 1962), film regizat de Stanley Kubrick, adaptare a romanului omonim
 Lolita (film din 1997), film regizat de Adrian Lyne, adaptare a romanului omonim

Muzică

Operă 

Lolita (operă), o operă din 1992 de Rodion Shchedrin bazată pe romanul lui Nabokov

Vezi și 

  
 Lozița